Barrio de Abajo o Barrio de Abaixo puede referirse a:
Barrio de Abaixo (Becerreá), lugar de la parroquia de Guilfrei, concello de Becerreá.
Barrio de Abaixo (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Folgueira, concello de Otero de Rey.
Barrio de Abaixo (Trasmiras), lugar de la parroquia de Trasmiras, concello de Trasmiras.
Barrio de Abaixo (La Vega), lugar de la parroquia de Meda, concello de La Vega.
O Barrio de Abaixo (Viana del Bollo), lugar de la parroquia de Pinza, concello de Viana del Bollo.
 Barrio de Abajo (Ruente), localidad del municipio de Ruente, Cantabria.